L’orphisme est un culte à mystères de la Grèce antique ;
 L’orphisme est aussi le nom d'un courant artistique du début du .